Paul J. Mahoney – brytyjski prawnik
 Paul G. Mahoney – amerykański prawnik